Machadensi – abitanti di Machado
Machadensi – abitanti di Machados
Machadensi – abitanti di Álvares Machado